Blécourt (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Blécourt (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais